Kratter ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Ward Kratter (* 1960), US-amerikanischer Ornithologe
 Franz Kratter (1758–1830), Schriftsteller und Bühnenleiter
 Julius Kratter (1848–1926), österreichischer Hochschullehrer
 Moreno Kratter (* 1998), Schweizer Kunstturner